Васи́лий Гео́ргиевич Вра́нгель:
 Врангель, Василий Георгиевич (1816 — после 1870) — барон, лесовод, директор департамента Морского министерства.
 Врангель, Василий Георгиевич (1862—1901) — барон, композитор.